

Patronyme
Le patronyme Ducarme est surtout porté dans le nord-est de la France (région de Strasbourg) et la Belgique. 
Il désigne celui qui habite un lieu-dit le Carme (= le charme, l'arbre, ou une congrégation religieuse de Carmes). 

On rencontre le même sens dans le nom Ducarne et Ducarn.

 Daniel G.L.E.Gh. Ducarme (1954-2010), homme politique belge.
 Denis Ducarme (1973-), homme politique belge fils du précédent.
 Jean-Louis Ducarme, ingénieur du son français. 
 Joseph Ducarme (?-2014), criminel et chef de gang québécois d'origine haïtienne.

Notes et références